Volutomitridae är en familj av snäckor. Volutomitridae ingår i ordningen Neogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Volutomitridae 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Volutomitridae